Яна Викторовна Кошкина (род. 22 апреля 1990, Ленинград, СССР) — российская актриса театра, комедийного кино и телевидения. Телеведущая, модель и ведущая мероприятий. Известна по различным ролям в юмористическом шоу «Однажды в России» и по многим сериалам телеканала ТНТ.

Биография 
Яна родилась 22 апреля 1990 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Отец Яны (Виктор) работал водолазом, а мама (Маргарита) была спортсменкой. С раннего детства занималась художественной гимнастикой и синхронным плаванием. У Яны есть младшая сестра - Рената.

В школьные годы дебютировала в сериале ОБЖ, затем поступила в Академию театрального искусства по специальности «актриса драматического театра и кино».

В 2011 году переехала в Москву и начала сниматься в кино. Сыграла небольшие роли в популярных многосерийных фильмах — «Улицы разбитых фонарей», «Лесник», «Хмуров» и т.д. Прорыв её творческой биографии произошёл в 2014 году по приглашению на главную роль в молодёжную мелодраму «Второй шанс».

Одной из её ролей была администратор салона красоты Снежана в комедийном сериале ЧОП. Её партнёрами были Сергей Стёпин, Геннадий Масленников, Дмитрий Белоцерковский и Денис Бузин. 

В 2017 году на "Первом канале" стартовало шоу «Короли фанеры» . Яна была приглашена на роль ведущей совместно с Павлом Прилучным, но 23 декабря того же года шоу было снято с эфира после нескольких выпусков по причине низких рейтингов.

Чуть позже участвовала в музыкальном шоу «Голос» на слепые прослушивания, исполнив композицию Елены Ваенги «Шопен».

Яна Кошкина участвовала в телепроектах «МаксимМаксим», «Кто хочет стать миллионером?», «Comedy Club», «Модный приговор», «Лучше всех», «Контрольная закупка» и других популярных телешоу.

Сейчас снимается в шоу «Однажды в России» вместе с Азаматом Мусагалиевым, Денисом Дороховым, Ольгой Картунковой и другими.

В 2021-2022 году вела чарт 10 Sexy на МУЗ-ТВ. Также была соведущей Дмитрия Красилова и Анжелики Пушновой в новогоднем шоу «Танцы! Ёлка! МУЗ-ТВ!»

С 2022 года снимается в интернет-шоу «Плохие спортивные новости» на YouTube-канале WoW, а также одна из бывших ведущих ток-шоу «Женский клуб» на ТНТ.

Фильмография 
 2005 — ОБЖ
 2010 — Дам совет. Офисные хроники
 2012 — Светофор
 2012 — Проснёмся вместе?
 2012 — Бездна
 2012 — Интерны
 2013 — Мама-детектив
 2013 — Дружба народов
 2013 — «Любовь на четырех колесах»
 2014 — Второй шанс
 2014 — Кухня
 2015 — "Лесник 3" (20 серия, "Сладкая жизнь")
 2015-2016 — ЧОП 
 2016 — МиШура
 2016 — Мамочки
 2016 — Одноклассницы
 2017 — Молодёжка. Взрослая жизнь
 2017 — Одноклассницы. Новый поворот
 2017 — Напарник
 2018 — Домашний арест
 2018 — Смешное время
 2018 — Я худею
 2018 — Звоните ДиКаприо!
 2019 — Жара в кино
 2019 — Герой по вызову
 2020 — Красотка в ударе
 2020 — За счастьем
 2020 — (НЕ)идеальный мужчина
 2021 — В активном поиске
 2021 — Секреты семейной жизни
 2022 — Модный синдикат
 2022 — Предпоследняя инстанция
 2023 — Звёздный суд
 2023 - Хочу не могу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Актрисы России
Актрисы XXI века
Комедиантки России
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Телеведущие Первого канала